Медаль «За ранение» — правительственная награда в ряде стран.

 Медаль «За ранение» (Австро-Венгрия) 
 Медаль «За ранение» (Хорватия) 
 Медаль «За ранение» (Чехия) (Medaile za zranění)
 Медаль «За ранение» (Южный Вьетнам)

См. также 
 Нагрудный знак «За ранение»